

Persone
 Paolo Aretino (1508-1584) – compositore italiano
 Pietro Aretino (1492-1556) – poeta, scrittore e drammaturgo italiano
 Spinello Aretino (1350-1410) – pittore italiano

Altro
Aretino – relativo alla città di Arezzo e all'omonima provincia
 Chianti aretino – estremità occidentale della provincia di Arezzo